Een Griekse familie, zie Ypsilanti (geslacht)
Een stad in Michigan die is vernoemd naar een telg uit deze familie, zie Ypsilanti (Michigan)